Лодейнопольский округ — административно-территориальная единица Ленинградской области, существовавшая в 1927—1930 годах.

Лодейнопольский округ был образован в 1927 году. Центром округа был назначен город Лодейное Поле.

Округ был разделён на 10 районов:
 Андомский
 Винницкий вепсский национальный
 Вознесенский
 Вытегорский
 Ковжинский
 Лодейнопольский
 Оштинский
 Оятский
 Пашский
 Подпорожский

30 июля 1930 Лодейнопольский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Ленинградской области.

По данным на 1929 год в округе существовало 19 национальных сельсоветов:
 В Винницком районе — Каргинский, Киницкий, Мягозерский, Немжинский, Озерский, Оять-Ладвинский, Пелдушский, Саразерский, Ярославский вепские
 В Лодейнопольском районе — Карельский карельский
 В Оштинском районе — Кривозерский, Нажмозерский, Пелкасский, Пяжезерский, Сяргозерский, Торозерский, Шимозерский вепские
 В Оятском районе — Вонозерский, Надпорожский вепские.

Примечания 

Округа РСФСР
1920-е годы в Ленинградской области
1920-е годы в Вологодской области
Административные единицы, образованные в 1927 году
Появились в 1927 году в России
Округа, упразднённые в 1930 году